Hauptstraße 23 steht für:

 Hauptstraße 23 (Merkendorf)
 Hauptstraße 23 (Sontheim)